Esta é uma lista de municípios do Piauí por população que está baseada na estimativa de 2021 do IBGE. O Piauí é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 224 municípios. O território piauiense equivale a 2,95% do brasileiro e com mais de 3,28 milhões habitantes (1,6% da população brasileira), o estado possui a décima primeira maior área territorial e o décimo nono contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa do Piauí é capital Teresina, com mais de 871 mil habitantes e sede da Região Metropolitana de Teresina. Em seguida, vem Parnaíba com 153 mil habitantes, localizada no Litoral Piauiense sua área metropolitana é de mais de 200 mil habitantes.

Lista

População
Piauí